Stati Uniti d'America
Gordonsville – città della Contea di Smith, Tennessee
Gordonsville – città della Contea di Orange, Virginia